«Итала» () — итальянская киностудия, основанная в 1906 году.

Из истории 
В 1905 году, Карло Росси совместно с немецким капиталистом Реммертом, учредили общество «Карло Росси и К°» (Турин, Корсо Казале, 91).

Общество Карло Росси наняло Шаменго и юного Джованни Пастроне.
1907 году Росси и Реммерт пригласили в Турин французских техников. Эту группу возглавлял Лепин, бывший главный директор киностудий Пате. С ним приехали операторы Кайо и Комт, а также техник, швейцарец Золлингер, и оператор — Эжен Планша.

В 1907 году Росси был приглашен бароном Фассини в «Чинес». «Карло Росси и К°» была реорганизована в «Итала». Её возглавили Шаменго и Пастроне.

В 1908 году фирма «Итала» подписала контракт с Андре Дидом.
Вместе с Андре Дидом пришел ряд актеров и режиссёров: Габриэль Моро, Давень, Александр Бернар и Варданн. В конце 1911 года Андре Дид возвратился в Пате.

«Итала» выпускала так же и «художественные серии»: «Графа Уголино», «Юлий Цезарь», «Генрих III», «Манон Леско», «Крестоносец», «Тайна Моста вздохов», «Конец террора», «Граф де Шалан».

В конце 1910 года вышел фильм Пастроне «Падение Трои». В этом двухчастном фильме играли г-жа Давен и Джулпо Вина. Грандиозные декорации были выполнены художниками Боргоно и Луиджи Романо Борньетто. Деревянный конь — гвоздь картины — действительно мог вместить несколько человек.

Творчество

Режиссёры, снимавшие на киностудии «Итала» 
 Андре Дид
 Джованни Пастроне
 Лепин

Фильмография 
 1908 — Манон Леско
 1908 — Джорджано Бруно
 1908 — Лючия де Кастслямаре
 1908 — Герои Вальми
 1908 — Сцены французской революции
 1908 — Генрих III
 1908 — Граф Уголино
 1908 — Ошибка отца
 1908 — Бесплатный билет
 1908 — Возделывание риса в Италии
 1908 — Кретинетти, король полицейских / с Андре Дидом
 1908 — 1909 — За родину
 1908 — 1909 — Масаньело
 1908 — 1909 — Железная маска
 1909 — Кретинетти на балу/ с Андре Дидом
 1910 — Штаны Кретинетти/ с Андре Дидом
 1913 — Уходящие из жизни
 1911 — Кретинетти-гипнотизер/ с Андре Дидом
 1914 — Кабирия / Cabiria

Актёры, снимавшиеся на киностудии «Итала» 
 Андре Дид
 Джина Марангони / фильм «Кабирия»
 Каролина Катена / фильм «Кабирия»
 Лидия Кваранта / фильм «Кабирия»

Источники 
 Ж. Садуль. Всеобщая история кино. Том 1. — М.:"Искусство", 1958.

Ссылки 
Список фильмов снятых "Итала" на IMDb

См. также 
 Пате
 Компания кинопатентов
 Вайтограф

Кинокомпании Италии
Кинокомпании по алфавиту